

Cinema
 Sangue sul fiume (Powder River) – film statunitense del 1953 diretto da Louis King

Geografia
 Powder River – census-designated place del Wyoming
 Powder River Pass – passo di montagna del Wyoming
 Contea di Powder River – contea del Montana
 fiume Powder, nel Wyoming e Montana
 Regione del Powder River, o Powder River Country – area nella zona del bacino del Powder River
 Powder River – fiume dell'Oregon